Krpec může být:

 krpce – ručně šité měkké kožené boty

příjmení
 Přemysl Krpec (* 1981) – český fotbalový útočník
 Radek Krpec (* 1970) – český matematik a vysokoškolský učitel